Sinzig bezeichnet folgende Begriffe:

 Sinzig ist der Name einer verbandsfreien Stadt am Mittelrhein im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz
 Sinzig (Ortsbezirk) ist der bevölkerungsreichste Ortsbezirk und der Kernbereich der Stadt Sinzig
 Sinziger (Mineralwasser) ein am selben Ort produziertes Mineralwasser

Sinzig ist der Familienname folgender Personen:

 Eckard Sinzig (* 1939), deutscher Schriftsteller und Maler
 Hanns Sinzig (1901–1992), deutscher Landrat des Landkreises Altenkirchen
 Pedro Sinzig (1876–1952), brasilianischer Franziskaner

Siehe auch: